Shiokaze peut désigner :
 le Shiokaze, un destroyer japonais ;
 le Shiokaze, un train express au Japon ;
 (160903) Shiokaze, un astéroïde ;
 le parc Shiokaze à Tokyo.